Cristoforo Marzaroli (1836-1871), scultore italiano
Alessandro Marzaroli (1868-1951), scultore italiano